Ме́рритт Ка́рмен Уи́вер (; род. 7 января 1980) — американская актриса. Обладательница двух премий «Эмми», а также номинантка на «Золотой глобус».

Ранние годы 
Уивер родилась в Манхэттене, Нью-Йорк. Она была зачата при помощи донора спермы и воспитана матерью-одиночкой, Джорджией Уивер, работавшей социальной работницей. Окончила колледж Сары Лоуренс.

Карьера 
Уивер начала свою карьеру с ролей на Офф-Бродвейской сцене в девяностых годах. Параллельно она играла небольшие роли в таких фильмах как «Знаки», «Майкл Клейтон» и «В диких условиях», а также появлялась в эпизодах сериалов «Закон и порядок», «Закон и порядок. Преступное намерение» и «Прослушка». Также у Уивер была второстепенная роль в телесериале «Студия 60 на Сансет-Стрип» в 2006—2007 годах.

Уивер наиболее известна по своей роли Зои Берков в телесериале «Сестра Джеки» с Эди Фалко, в котором она снималась с 2009 по 2015 год. В 2012 году она была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале, а в 2013 году неожиданно для всех выиграла награду за свою работу в шоу.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Киноактрисы США